Huntingdon ist der Name mehrerer Orte

in Großbritannien:
 Huntingdon
 Huntingdon (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

in Kanada:
 Huntingdon (Québec)
 Huntingdon (Ontario)

in Neuseeland:
 Huntingdon (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Huntingdon (Pennsylvania)
 Huntingdon (Tennessee)
 Huntingdon Valley (Pennsylvania)

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Huntingdon (Boyce, Virginia), NRHP-ID: 79003035
 Huntingdon (Roanoke, Virginia), NRHP-ID: 91001598

Siehe auch
 Huntington